Улица III Интернационала (также 3 Интернационала, Третьего Интернационала) — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица III Интернационала — улица в Белгороде.
 Улица III Интернационала — улица в Брянске.
 Улица III Интернационала — улица в Вологде.
 Улица III Интернационала — улица в Воронеже.
 Улица III Интернационала — улица в Димитровграде.
 Улица III Интернационала — улица в Екатеринбурге.
 Улица III Интернационала — улица в Кольчугине.
 Улица III Интернационала — улица в Москве, между Каскадной улицей (ВАО, район Косино-Ухтомский) и улицей 8 Марта (МО, г. Люберцы), продолжение в Люберцах — улица Шевлякова.
 Улица III Интернационала — улица в Новосибирске.
 Улица Третьего Интернационала — улица в Ногинске.
 Улица 3 Интернационала — улица в Покрове.
 Улица III Интернационала — прежнее название Дачного проспекта в Санкт-Петербурге.
 Улица III Интернационала — прежнее (в 1923—1993 гг.) название Греческой улицы в Таганроге.
 Улица III Интернационала в Ульяновске.
 Улица III Интернационала — улица в Челябинске.

Украина 
 Улица III Интернационала — улица в Старобельске.
 Улица Третьего Интернационала — улица в Мариуполе (сейчас улица Торговая).

См. также 
 Третий Интернационал (значения)
 III Интернационал